Ромеро Лопес:
 Ромеро Лопес, Кармен (род. 1946) — испанский политик
 Ромеро Лопес, Хосе Мария (1815—1880) — испанский живописец.